Mistrzostwa Wenezueli w Lekkoatletyce 2010 – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się w Barquisimeto 18 i 19 czerwca.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Chód na 20 km 
Mistrzostwa Wenezueli w chodzie na 20 kilometrów rozegrano 5 lutego w San Juan de Los Morros.

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 
 

2010 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Wenezueli
Sport w Barquisimeto
2010 w Ameryce Południowej
Mistrzostwa krajowe w lekkoatletyce
Sport w San Juan de Los Morros